|-
|(31501)||1999 CJ68|| align=right|15,0|| align=right|2,460|| align=right|0,140|| align=right|2,10|| align=right|3,857||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31502)||1999 CQ68|| align=right|15,4|| align=right|2,451|| align=right|0,164|| align=right|2,40|| align=right|3,837||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31503)||1999 CH72|| align=right|15,0|| align=right|2,539|| align=right|0,191|| align=right|5,66|| align=right|4,045||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31504)||1999 CF73|| align=right|15,2|| align=right|2,397|| align=right|0,058|| align=right|5,85|| align=right|3,710||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31505)||1999 CE74|| align=right|14,0|| align=right|2,439|| align=right|0,141|| align=right|1,61|| align=right|3,809||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31506)||1999 CZ76|| align=right|14,0|| align=right|2,426|| align=right|0,142|| align=right|4,62|| align=right|3,778||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31507)||1999 CX81|| align=right|15,5|| align=right|2,277|| align=right|0,100|| align=right|5,07|| align=right|3,436||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31508)||1999 CK84|| align=right|14,3|| align=right|2,361|| align=right|0,040|| align=right|1,76|| align=right|3,627||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31509)||1999 CT84|| align=right|14,9|| align=right|2,332|| align=right|0,175|| align=right|10,70|| align=right|3,561||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31510)||1999 CQ85|| align=right|15,8|| align=right|2,229|| align=right|0,132|| align=right|5,87|| align=right|3,327||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31511)||1999 CL87|| align=right|14,8|| align=right|2,575|| align=right|0,125|| align=right|3,28|| align=right|4,132||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31512)||1999 CF91|| align=right|14,5|| align=right|2,585|| align=right|0,048|| align=right|4,96|| align=right|4,154||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31513)||1999 CV92|| align=right|14,8|| align=right|2,408|| align=right|0,141|| align=right|7,85|| align=right|3,736||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31514)||1999 CL101|| align=right|13,9|| align=right|2,482|| align=right|0,036|| align=right|6,98|| align=right|3,910||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31515)||1999 CN101|| align=right|13,5|| align=right|2,602|| align=right|0,072|| align=right|9,72|| align=right|4,198||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31516)||1999 CX101|| align=right|14,3|| align=right|2,426|| align=right|0,148|| align=right|5,51|| align=right|3,778||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31517)||1999 CW102|| align=right|14,5|| align=right|2,414|| align=right|0,074|| align=right|5,22|| align=right|3,751||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31518)||1999 CG103|| align=right|13,4|| align=right|2,646|| align=right|0,152|| align=right|13,01|| align=right|4,304||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31519)||1999 CS103|| align=right|15,0|| align=right|2,289|| align=right|0,059|| align=right|6,57|| align=right|3,462||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31520)||1999 CB105|| align=right|14,6|| align=right|2,654|| align=right|0,170|| align=right|15,54|| align=right|4,323||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31521)||1999 CT106|| align=right|13,8|| align=right|2,621|| align=right|0,118|| align=right|12,75|| align=right|4,242||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31522)||1999 CE109|| align=right|15,7|| align=right|2,436|| align=right|0,104|| align=right|7,65|| align=right|3,803||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31523)||1999 CZ110|| align=right|14,6|| align=right|2,639|| align=right|0,075|| align=right|5,35|| align=right|4,287||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31524)||1999 CE112|| align=right|13,9|| align=right|2,552|| align=right|0,172|| align=right|10,48|| align=right|4,076||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31525)||1999 CO116|| align=right|14,9|| align=right|2,386|| align=right|0,132|| align=right|6,13|| align=right|3,685||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31526)||1999 CW124|| align=right|12,8|| align=right|2,612|| align=right|0,049|| align=right|15,36|| align=right|4,220||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31527)||1999 CM126|| align=right|13,2|| align=right|2,645|| align=right|0,200|| align=right|15,69|| align=right|4,302||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31528)||1999 CU126|| align=right|14,2|| align=right|2,293|| align=right|0,243|| align=right|23,23|| align=right|3,471||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31529)||1999 CW127|| align=right|13,5|| align=right|2,695|| align=right|0,060|| align=right|22,47|| align=right|4,424||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31530)||1999 CQ128|| align=right|13,6|| align=right|2,562|| align=right|0,130|| align=right|14,09|| align=right|4,101||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31531)||1999 CQ137|| align=right|14,6|| align=right|2,905|| align=right|0,078|| align=right|2,43|| align=right|4,951||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31532)||1999 CZ146|| align=right|14,8|| align=right|2,676|| align=right|0,226|| align=right|1,01|| align=right|4,377||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31533)||1999 CV148|| align=right|15,4|| align=right|2,539|| align=right|0,092|| align=right|0,86|| align=right|4,045||MBA||10. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31534)||1999 CE149|| align=right|15,4|| align=right|2,593|| align=right|0,103|| align=right|1,35|| align=right|4,175||MBA||13. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31535)||1999 CE150|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,080|| align=right|9,63|| align=right|4,264||MBA||13. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31536)||1999 CX150|| align=right|14,2|| align=right|3,106|| align=right|0,227|| align=right|10,60|| align=right|5,474||MBA||8. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31537)||1999 DZ|| align=right|15,0|| align=right|2,218|| align=right|0,140|| align=right|7,32|| align=right|3,303||MBA||18. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31538)||1999 DM1|| align=right|14,8|| align=right|2,376|| align=right|0,263|| align=right|25,08|| align=right|3,661||MBA||17. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31539)||1999 DQ1|| align=right|12,1|| align=right|3,212|| align=right|0,183|| align=right|17,07|| align=right|5,756||MBA||18. februar 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(31540)||1999 DK2|| align=right|12,7|| align=right|2,578|| align=right|0,076|| align=right|15,68|| align=right|4,140||MBA||19. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31541)||1999 DC3|| align=right|14,6|| align=right|2,267|| align=right|0,139|| align=right|7,68|| align=right|3,414||MBA||21. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31542)||1999 DR3|| align=right|11,9|| align=right|3,005|| align=right|0,054|| align=right|12,18|| align=right|5,209||MBA||20. februar 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(31543)||1999 DM5|| align=right|14,0|| align=right|2,652|| align=right|0,122|| align=right|14,35|| align=right|4,318||MBA||17. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31544)||1999 DZ5|| align=right|13,2|| align=right|2,701|| align=right|0,076|| align=right|13,94|| align=right|4,439||MBA||17. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31545)||1999 DN6|| align=right|13,5|| align=right|2,597|| align=right|0,198|| align=right|9,87|| align=right|4,185||MBA||20. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31546)||1999 DP6|| align=right|13,3|| align=right|2,617|| align=right|0,124|| align=right|15,82|| align=right|4,234||MBA||20. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31547)||1999 DT6|| align=right|13,3|| align=right|2,591|| align=right|0,050|| align=right|25,72|| align=right|4,169||MBA||20. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31548)||1999 DV6|| align=right|12,7|| align=right|2,581|| align=right|0,039|| align=right|16,21|| align=right|4,145||MBA||20. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31549)||1999 DY6|| align=right|13,3|| align=right|2,549|| align=right|0,139|| align=right|14,26|| align=right|4,070||MBA||23. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31550)||1999 DT7|| align=right|14,9|| align=right|2,428|| align=right|0,023|| align=right|7,09|| align=right|3,783||MBA||18. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31551)||1999 DV7|| align=right|14,9|| align=right|2,311|| align=right|0,148|| align=right|8,05|| align=right|3,513||MBA||18. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31552)||1999 EJ|| align=right|13,9|| align=right|2,774|| align=right|0,120|| align=right|2,82|| align=right|4,620||MBA||7. marec 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(31553)||1999 EG2|| align=right|15,7|| align=right|2,612|| align=right|0,088|| align=right|0,49|| align=right|4,220||MBA||9. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31554)||1999 EJ2|| align=right|13,0|| align=right|2,586|| align=right|0,081|| align=right|14,86|| align=right|4,158||MBA||9. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31555)||1999 EV2|| align=right|15,2|| align=right|2,273|| align=right|0,047|| align=right|6,92|| align=right|3,426||MBA||7. marec 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(31556)||1999 EP5|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,222|| align=right|4,81|| align=right|4,417||MBA||13. marec 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(31557)||1999 EX5|| align=right|14,3|| align=right|2,778|| align=right|0,146|| align=right|8,90|| align=right|4,629||MBA||13. marec 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(31558)||1999 EE6|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,097|| align=right|6,35|| align=right|3,593||MBA||12. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31559)||1999 ED12|| align=right|15,4|| align=right|2,234|| align=right|0,090|| align=right|6,13|| align=right|3,339||MBA||15. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31560)||1999 EQ14|| align=right|13,5|| align=right|2,376|| align=right|0,188|| align=right|9,13|| align=right|3,663||MBA||11. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31561)||1999 FT5|| align=right|14,5|| align=right|2,392|| align=right|0,040|| align=right|6,95|| align=right|3,700||MBA||21. marec 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(31562)||1999 FU6|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,075|| align=right|3,22|| align=right|3,575||MBA||19. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(31563)||1999 FW8|| align=right|14,6|| align=right|2,415|| align=right|0,120|| align=right|3,45|| align=right|3,752||MBA||19. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31564)||1999 FF9|| align=right|13,9|| align=right|2,305|| align=right|0,125|| align=right|5,94|| align=right|3,498||MBA||20. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31565)||1999 FO9|| align=right|14,4|| align=right|2,313|| align=right|0,187|| align=right|5,07|| align=right|3,516||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31566)||1999 FF10|| align=right|13,9|| align=right|2,605|| align=right|0,127|| align=right|13,56|| align=right|4,205||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31567)||1999 FG10|| align=right|14,8|| align=right|2,603|| align=right|0,113|| align=right|4,39|| align=right|4,199||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31568)||1999 FQ14|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,134|| align=right|1,68|| align=right|3,760||MBA||19. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31569)||1999 FL18|| align=right|14,1|| align=right|2,315|| align=right|0,123|| align=right|6,41|| align=right|3,521||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31570)||1999 FG19|| align=right|14,0|| align=right|2,571|| align=right|0,175|| align=right|1,97|| align=right|4,122||MBA||22. marec 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31571)||1999 FY20|| align=right|15,1|| align=right|2,577|| align=right|0,037|| align=right|3,45|| align=right|4,137||MBA||25. marec 1999||Kleť||Klet
|-
|(31572)||1999 FM22|| align=right|13,8|| align=right|2,329|| align=right|0,177|| align=right|5,42|| align=right|3,555||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31573)||1999 FS23|| align=right|14,7|| align=right|2,355|| align=right|0,052|| align=right|4,72|| align=right|3,612||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31574)||1999 FB25|| align=right|14,8|| align=right|2,368|| align=right|0,073|| align=right|6,06|| align=right|3,643||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31575)||1999 FA26|| align=right|15,1|| align=right|2,293|| align=right|0,071|| align=right|6,29|| align=right|3,471||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31576)||1999 FF26|| align=right|15,0|| align=right|2,589|| align=right|0,198|| align=right|3,32|| align=right|4,166||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31577)||1999 FO27|| align=right|14,2|| align=right|2,620|| align=right|0,003|| align=right|14,33|| align=right|4,241||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31578)||1999 FM29|| align=right|13,8|| align=right|2,779|| align=right|0,037|| align=right|4,88|| align=right|4,632||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31579)||1999 FX29|| align=right|13,8|| align=right|3,208|| align=right|0,115|| align=right|5,97|| align=right|5,745||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31580)||1999 FH30|| align=right|14,7|| align=right|2,438|| align=right|0,143|| align=right|4,48|| align=right|3,806||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31581)||1999 FL30|| align=right|14,9|| align=right|2,275|| align=right|0,116|| align=right|5,53|| align=right|3,432||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31582)||1999 FO30|| align=right|15,0|| align=right|2,621|| align=right|0,106|| align=right|3,19|| align=right|4,243||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31583)||1999 FP30|| align=right|13,4|| align=right|3,144|| align=right|0,094|| align=right|4,16|| align=right|5,575||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31584)||1999 FG31|| align=right|14,2|| align=right|2,385|| align=right|0,056|| align=right|7,51|| align=right|3,682||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31585)||1999 FJ31|| align=right|13,5|| align=right|2,686|| align=right|0,195|| align=right|11,98|| align=right|4,401||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31586)||1999 FA32|| align=right|13,0|| align=right|3,074|| align=right|0,195|| align=right|6,75|| align=right|5,388||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31587)||1999 FQ32|| align=right|15,3|| align=right|2,417|| align=right|0,135|| align=right|2,98|| align=right|3,756||MBA||23. marec 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31588)||1999 FT33|| align=right|14,9|| align=right|2,790|| align=right|0,035|| align=right|5,36|| align=right|4,660||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31589)||1999 FX33|| align=right|13,2|| align=right|3,133|| align=right|0,109|| align=right|6,54|| align=right|5,545||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31590)||1999 FS34|| align=right|14,1|| align=right|2,600|| align=right|0,166|| align=right|12,75|| align=right|4,192||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31591)||1999 FD35|| align=right|13,8|| align=right|3,152|| align=right|0,145|| align=right|0,42|| align=right|5,594||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31592)||1999 FG36|| align=right|14,8|| align=right|2,250|| align=right|0,138|| align=right|6,07|| align=right|3,374||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31593)||1999 FG39|| align=right|15,6|| align=right|2,271|| align=right|0,063|| align=right|2,02|| align=right|3,421||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31594)||1999 FH41|| align=right|15,2|| align=right|2,478|| align=right|0,092|| align=right|4,98|| align=right|3,901||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31595)||1999 FS45|| align=right|14,9|| align=right|2,252|| align=right|0,104|| align=right|2,77|| align=right|3,380||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31596)||1999 FL46|| align=right|15,2|| align=right|2,388|| align=right|0,134|| align=right|1,82|| align=right|3,690||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31597)||1999 FP47|| align=right|14,5|| align=right|2,434|| align=right|0,081|| align=right|6,00|| align=right|3,797||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31598)||1999 FQ48|| align=right|14,1|| align=right|2,451|| align=right|0,124|| align=right|6,50|| align=right|3,836||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31599)||1999 FE49|| align=right|14,1|| align=right|2,339|| align=right|0,090|| align=right|8,21|| align=right|3,577||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31600)||1999 FJ51|| align=right|14,2|| align=right|2,792|| align=right|0,115|| align=right|4,63|| align=right|4,664||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31601)||1999 GF|| align=right|13,0|| align=right|2,595|| align=right|0,131|| align=right|14,73|| align=right|4,179||MBA||3. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31602)||1999 GG|| align=right|13,7|| align=right|3,103|| align=right|0,136|| align=right|0,38|| align=right|5,465||MBA||3. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31603)||1999 GQ3|| align=right|13,5|| align=right|2,614|| align=right|0,144|| align=right|7,41|| align=right|4,225||MBA||10. april 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(31604)||1999 GH4|| align=right|14,5|| align=right|2,368|| align=right|0,070|| align=right|5,95|| align=right|3,644||MBA||13. april 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|31605 Braschi||1999 GM4|| align=right|13,8|| align=right|2,688|| align=right|0,116|| align=right|7,05|| align=right|4,406||MBA||10. april 1999||Montelupo||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(31606)||1999 GX4|| align=right|15,1|| align=right|2,558|| align=right|0,164|| align=right|2,61|| align=right|4,091||MBA||13. april 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(31607)||1999 GQ5|| align=right|13,7|| align=right|2,682|| align=right|0,049|| align=right|3,27|| align=right|4,392||MBA||15. april 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(31608)||1999 GR5|| align=right|14,0|| align=right|2,974|| align=right|0,054|| align=right|8,84|| align=right|5,127||MBA||12. april 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(31609)||1999 GT5|| align=right|13,1|| align=right|3,193|| align=right|0,133|| align=right|0,50|| align=right|5,705||MBA||15. april 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(31610)||1999 GC6|| align=right|12,7|| align=right|2,539|| align=right|0,083|| align=right|15,97|| align=right|4,044||MBA||14. april 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(31611)||1999 GF6|| align=right|14,1|| align=right|2,435|| align=right|0,115|| align=right|6,50|| align=right|3,799||MBA||13. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31612)||1999 GG6|| align=right|14,6|| align=right|2,795|| align=right|0,085|| align=right|9,17|| align=right|4,671||MBA||13. april 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31613)||1999 GO8|| align=right|14,1|| align=right|2,536|| align=right|0,031|| align=right|3,85|| align=right|4,038||MBA||10. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31614)||1999 GV10|| align=right|13,7|| align=right|3,227|| align=right|0,152|| align=right|1,80|| align=right|5,795||MBA||11. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31615)||1999 GF16|| align=right|13,4|| align=right|3,167|| align=right|0,079|| align=right|2,97|| align=right|5,635||MBA||9. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31616)||1999 GM17|| align=right|12,3|| align=right|3,070|| align=right|0,046|| align=right|10,76|| align=right|5,378||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31617)||1999 GP17|| align=right|14,7|| align=right|2,298|| align=right|0,130|| align=right|9,28|| align=right|3,482||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31618)||1999 GE18|| align=right|14,7|| align=right|2,255|| align=right|0,062|| align=right|7,16|| align=right|3,385||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31619)||1999 GU18|| align=right|15,3|| align=right|2,256|| align=right|0,134|| align=right|5,85|| align=right|3,388||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31620)||1999 GB19|| align=right|13,9|| align=right|2,341|| align=right|0,095|| align=right|12,88|| align=right|3,580||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31621)||1999 GH19|| align=right|13,8|| align=right|3,055|| align=right|0,191|| align=right|11,44|| align=right|5,339||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31622)||1999 GL19|| align=right|13,8|| align=right|2,359|| align=right|0,045|| align=right|6,36|| align=right|3,623||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31623)||1999 GK20|| align=right|13,3|| align=right|2,655|| align=right|0,119|| align=right|4,70|| align=right|4,324||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31624)||1999 GP20|| align=right|13,1|| align=right|2,599|| align=right|0,127|| align=right|12,69|| align=right|4,190||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31625)||1999 GR20|| align=right|14,0|| align=right|2,559|| align=right|0,104|| align=right|10,84|| align=right|4,093||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31626)||1999 GV20|| align=right|12,4|| align=right|3,089|| align=right|0,064|| align=right|11,72|| align=right|5,427||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31627)||1999 GW20|| align=right|14,1|| align=right|2,388|| align=right|0,048|| align=right|7,39|| align=right|3,690||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31628)||1999 GG23|| align=right|14,9|| align=right|2,534|| align=right|0,099|| align=right|5,09|| align=right|4,033||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31629)||1999 GK23|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,204|| align=right|2,67|| align=right|3,610||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31630)||1999 GN23|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,176|| align=right|3,70|| align=right|4,399||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31631)||1999 GL28|| align=right|14,4|| align=right|2,480|| align=right|0,162|| align=right|6,71|| align=right|3,905||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31632)||1999 GM28|| align=right|14,6|| align=right|2,713|| align=right|0,029|| align=right|3,77|| align=right|4,468||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31633)||1999 GH30|| align=right|14,4|| align=right|3,159|| align=right|0,148|| align=right|1,68|| align=right|5,613||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31634)||1999 GG31|| align=right|14,0|| align=right|3,003|| align=right|0,077|| align=right|1,79|| align=right|5,203||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31635)||1999 GW31|| align=right|14,1|| align=right|2,906|| align=right|0,017|| align=right|3,67|| align=right|4,954||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31636)||1999 GB32|| align=right|13,8|| align=right|2,976|| align=right|0,140|| align=right|5,10|| align=right|5,134||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31637)||1999 GF32|| align=right|15,2|| align=right|2,536|| align=right|0,095|| align=right|1,91|| align=right|4,039||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31638)||1999 GL32|| align=right|13,4|| align=right|2,664|| align=right|0,211|| align=right|16,62|| align=right|4,348||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31639)||1999 GC34|| align=right|15,0|| align=right|2,327|| align=right|0,106|| align=right|4,00|| align=right|3,549||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31640)||1999 GH34|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,174|| align=right|4,47|| align=right|4,106||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31641)||1999 GW34|| align=right|14,7|| align=right|2,439|| align=right|0,128|| align=right|1,22|| align=right|3,807||MBA||6. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31642)||1999 GX36|| align=right|15,4|| align=right|2,680|| align=right|0,143|| align=right|1,40|| align=right|4,387||MBA||14. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31643)||1999 GE41|| align=right|14,9|| align=right|2,257|| align=right|0,095|| align=right|4,99|| align=right|3,391||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31644)||1999 GY41|| align=right|13,8|| align=right|2,260|| align=right|0,115|| align=right|7,17|| align=right|3,398||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31645)||1999 GJ42|| align=right|13,4|| align=right|2,746|| align=right|0,187|| align=right|9,00|| align=right|4,549||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31646)||1999 GQ44|| align=right|12,7|| align=right|3,001|| align=right|0,071|| align=right|11,97|| align=right|5,198||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31647)||1999 GY51|| align=right|14,9|| align=right|2,409|| align=right|0,145|| align=right|7,49|| align=right|3,738||MBA||11. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31648)||1999 GL53|| align=right|13,9|| align=right|2,557|| align=right|0,108|| align=right|13,03|| align=right|4,088||MBA||11. april 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31649)||1999 GL55|| align=right|13,5|| align=right|2,927|| align=right|0,031|| align=right|1,18|| align=right|5,006||MBA||7. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|31650 Frýdek-Místek||1999 HW|| align=right|13,9|| align=right|2,743|| align=right|0,188|| align=right|14,00|| align=right|4,543||MBA||18. april 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(31651)||1999 HH2|| align=right|14,3|| align=right|2,347|| align=right|0,087|| align=right|8,51|| align=right|3,595||MBA||19. april 1999||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(31652)||1999 HS2|| align=right|14,6|| align=right|2,441|| align=right|0,147|| align=right|2,22|| align=right|3,813||MBA||21. april 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31653)||1999 HH4|| align=right|14,3|| align=right|3,139|| align=right|0,146|| align=right|1,04|| align=right|5,560||MBA||16. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31654)||1999 HJ5|| align=right|14,5|| align=right|2,360|| align=right|0,094|| align=right|5,83|| align=right|3,624||MBA||17. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31655)||1999 HG7|| align=right|14,6|| align=right|2,559|| align=right|0,046|| align=right|7,52|| align=right|4,094||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31656)||1999 HL8|| align=right|12,5|| align=right|3,062|| align=right|0,044|| align=right|9,45|| align=right|5,357||MBA||16. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31657)||1999 HN8|| align=right|13,5|| align=right|2,324|| align=right|0,083|| align=right|6,88|| align=right|3,541||MBA||16. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31658)||1999 HU8|| align=right|13,6|| align=right|2,971|| align=right|0,090|| align=right|9,42|| align=right|5,119||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31659)||1999 HT10|| align=right|13,3|| align=right|3,201|| align=right|0,116|| align=right|5,98|| align=right|5,726||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31660)||1999 HY10|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,180|| align=right|3,13|| align=right|3,580||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31661)||1999 HJ11|| align=right|14,1|| align=right|2,427|| align=right|0,107|| align=right|4,75|| align=right|3,780||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31662)||1999 HP11|| align=right|19,5|| align=right|1,597|| align=right|0,548|| align=right|18,80|| align=right|2,019||APL||19. april 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31663)||1999 JG2|| align=right|15,2|| align=right|2,356|| align=right|0,078|| align=right|7,88|| align=right|3,615||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|31664 Randiiwessen||1999 JR2|| align=right|13,7|| align=right|2,586|| align=right|0,055|| align=right|13,67|| align=right|4,157||MBA||8. maj 1999||Farpoint||Gary Hug
|-
|31665 Veblen||1999 JZ2|| align=right|14,4|| align=right|3,045|| align=right|0,096|| align=right|2,32|| align=right|5,314||MBA||10. maj 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(31666)||1999 JK3|| align=right|13,5|| align=right|2,606|| align=right|0,158|| align=right|14,37|| align=right|4,206||MBA||8. maj 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31667)||1999 JL3|| align=right|14,1|| align=right|2,320|| align=right|0,229|| align=right|22,82|| align=right|3,534||MBA||8. maj 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31668)||1999 JX3|| align=right|12,9|| align=right|3,015|| align=right|0,123|| align=right|11,15|| align=right|5,234||MBA||6. maj 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(31669)||1999 JT6|| align=right|16,0|| align=right|2,135|| align=right|0,579|| align=right|9,57|| align=right|3,120||APL PHA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31670)||1999 JL7|| align=right|14,1|| align=right|3,031|| align=right|0,008|| align=right|10,67|| align=right|5,276||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|31671 Masatoshi||1999 JY7|| align=right|14,6|| align=right|3,010|| align=right|0,188|| align=right|2,08|| align=right|5,221||MBA||13. maj 1999||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(31672)||1999 JB8|| align=right|13,5|| align=right|2,329|| align=right|0,147|| align=right|22,96|| align=right|3,554||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31673)||1999 JZ8|| align=right|14,3|| align=right|2,401|| align=right|0,169|| align=right|9,65|| align=right|3,719||MBA||7. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(31674)||1999 JD9|| align=right|13,5|| align=right|2,847|| align=right|0,073|| align=right|14,31|| align=right|4,803||MBA||7. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(31675)||1999 JO10|| align=right|14,1|| align=right|2,877|| align=right|0,020|| align=right|13,15|| align=right|4,880||MBA||8. maj 1999||Catalina||CSS
|-
|(31676)||1999 JN16|| align=right|14,4|| align=right|2,798|| align=right|0,091|| align=right|3,27|| align=right|4,680||MBA||15. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31677)||1999 JQ18|| align=right|14,8|| align=right|2,347|| align=right|0,080|| align=right|6,16|| align=right|3,594||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31678)||1999 JX18|| align=right|13,8|| align=right|2,318|| align=right|0,070|| align=right|5,96|| align=right|3,528||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31679)||1999 JJ19|| align=right|14,1|| align=right|2,545|| align=right|0,081|| align=right|5,14|| align=right|4,060||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31680)||1999 JK19|| align=right|14,6|| align=right|2,588|| align=right|0,104|| align=right|8,40|| align=right|4,163||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31681)||1999 JH21|| align=right|14,1|| align=right|2,759|| align=right|0,121|| align=right|10,61|| align=right|4,583||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31682)||1999 JU21|| align=right|14,5|| align=right|2,421|| align=right|0,062|| align=right|4,99|| align=right|3,767||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31683)||1999 JJ22|| align=right|13,8|| align=right|2,677|| align=right|0,042|| align=right|4,86|| align=right|4,380||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31684)||1999 JS22|| align=right|14,1|| align=right|2,761|| align=right|0,076|| align=right|3,86|| align=right|4,586||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31685)||1999 JB25|| align=right|12,8|| align=right|2,654|| align=right|0,159|| align=right|13,47|| align=right|4,322||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31686)||1999 JL26|| align=right|14,0|| align=right|2,756|| align=right|0,111|| align=right|3,84|| align=right|4,575||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31687)||1999 JP26|| align=right|14,0|| align=right|2,943|| align=right|0,014|| align=right|2,36|| align=right|5,048||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31688)||1999 JT27|| align=right|14,2|| align=right|2,742|| align=right|0,043|| align=right|2,12|| align=right|4,540||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31689)||1999 JW27|| align=right|14,4|| align=right|3,106|| align=right|0,133|| align=right|2,08|| align=right|5,473||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31690)||1999 JK28|| align=right|14,2|| align=right|3,200|| align=right|0,138|| align=right|0,13|| align=right|5,722||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31691)||1999 JO30|| align=right|13,5|| align=right|2,974|| align=right|0,065|| align=right|9,25|| align=right|5,129||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31692)||1999 JQ31|| align=right|14,0|| align=right|2,422|| align=right|0,037|| align=right|6,63|| align=right|3,768||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31693)||1999 JC32|| align=right|13,9|| align=right|2,690|| align=right|0,125|| align=right|14,23|| align=right|4,411||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31694)||1999 JO32|| align=right|12,9|| align=right|3,251|| align=right|0,069|| align=right|10,72|| align=right|5,862||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31695)||1999 JQ32|| align=right|13,1|| align=right|2,719|| align=right|0,148|| align=right|14,38|| align=right|4,484||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31696)||1999 JF33|| align=right|14,2|| align=right|2,737|| align=right|0,065|| align=right|3,06|| align=right|4,527||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31697)||1999 JG33|| align=right|14,4|| align=right|2,791|| align=right|0,067|| align=right|4,49|| align=right|4,663||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31698)||1999 JL33|| align=right|14,2|| align=right|2,941|| align=right|0,033|| align=right|1,07|| align=right|5,044||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31699)||1999 JA36|| align=right|13,6|| align=right|3,139|| align=right|0,104|| align=right|4,88|| align=right|5,562||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31700)||1999 JB40|| align=right|14,2|| align=right|3,196|| align=right|0,151|| align=right|2,42|| align=right|5,713||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31701)||1999 JC40|| align=right|14,9|| align=right|2,728|| align=right|0,018|| align=right|2,65|| align=right|4,505||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31702)||1999 JD41|| align=right|13,3|| align=right|2,575|| align=right|0,024|| align=right|11,35|| align=right|4,131||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31703)||1999 JZ43|| align=right|13,2|| align=right|3,057|| align=right|0,144|| align=right|9,05|| align=right|5,345||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31704)||1999 JZ44|| align=right|13,5|| align=right|3,124|| align=right|0,164|| align=right|16,44|| align=right|5,520||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31705)||1999 JM45|| align=right|13,2|| align=right|3,177|| align=right|0,142|| align=right|11,82|| align=right|5,661||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31706)||1999 JX45|| align=right|14,8|| align=right|3,011|| align=right|0,132|| align=right|4,72|| align=right|5,224||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31707)||1999 JH49|| align=right|14,0|| align=right|3,174|| align=right|0,108|| align=right|6,18|| align=right|5,654||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31708)||1999 JL49|| align=right|14,5|| align=right|2,681|| align=right|0,218|| align=right|5,99|| align=right|4,390||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31709)||1999 JD51|| align=right|13,7|| align=right|2,861|| align=right|0,086|| align=right|11,73|| align=right|4,838||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31710)||1999 JC52|| align=right|13,7|| align=right|3,175|| align=right|0,164|| align=right|5,67|| align=right|5,657||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31711)||1999 JY52|| align=right|14,1|| align=right|2,794|| align=right|0,085|| align=right|9,28|| align=right|4,669||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31712)||1999 JZ52|| align=right|13,7|| align=right|3,204|| align=right|0,109|| align=right|6,47|| align=right|5,734||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31713)||1999 JF54|| align=right|14,0|| align=right|3,193|| align=right|0,179|| align=right|2,18|| align=right|5,705||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31714)||1999 JP54|| align=right|13,0|| align=right|2,547|| align=right|0,091|| align=right|8,38|| align=right|4,064||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31715)||1999 JX56|| align=right|13,9|| align=right|3,187|| align=right|0,069|| align=right|11,94|| align=right|5,688||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31716)||1999 JJ57|| align=right|14,1|| align=right|3,036|| align=right|0,153|| align=right|3,46|| align=right|5,289||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31717)||1999 JA58|| align=right|12,7|| align=right|3,061|| align=right|0,040|| align=right|10,60|| align=right|5,354||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31718)||1999 JO58|| align=right|13,5|| align=right|2,631|| align=right|0,132|| align=right|12,72|| align=right|4,267||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31719)||1999 JU58|| align=right|14,3|| align=right|2,674|| align=right|0,143|| align=right|2,44|| align=right|4,372||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31720)||1999 JW59|| align=right|13,8|| align=right|3,089|| align=right|0,137|| align=right|10,53|| align=right|5,428||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31721)||1999 JB60|| align=right|14,0|| align=right|2,860|| align=right|0,217|| align=right|14,27|| align=right|4,835||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31722)||1999 JG61|| align=right|13,5|| align=right|3,204|| align=right|0,087|| align=right|9,91|| align=right|5,735||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31723)||1999 JT61|| align=right|12,9|| align=right|2,672|| align=right|0,293|| align=right|16,11|| align=right|4,366||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31724)||1999 JJ64|| align=right|12,4|| align=right|3,045|| align=right|0,167|| align=right|8,37|| align=right|5,312||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31725)||1999 JS66|| align=right|14,5|| align=right|2,677|| align=right|0,057|| align=right|3,31|| align=right|4,379||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31726)||1999 JA67|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,126|| align=right|6,33|| align=right|5,628||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31727)||1999 JU67|| align=right|14,8|| align=right|2,593|| align=right|0,045|| align=right|3,85|| align=right|4,176||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31728)||1999 JZ68|| align=right|14,7|| align=right|2,725|| align=right|0,093|| align=right|5,08|| align=right|4,498||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31729)||1999 JO69|| align=right|14,2|| align=right|2,799|| align=right|0,111|| align=right|8,41|| align=right|4,683||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31730)||1999 JV70|| align=right|13,7|| align=right|2,994|| align=right|0,082|| align=right|12,64|| align=right|5,180||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31731)||1999 JX70|| align=right|14,5|| align=right|2,562|| align=right|0,082|| align=right|7,24|| align=right|4,101||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31732)||1999 JB71|| align=right|13,2|| align=right|2,570|| align=right|0,145|| align=right|15,73|| align=right|4,119||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31733)||1999 JP71|| align=right|12,5|| align=right|3,188|| align=right|0,119|| align=right|8,08|| align=right|5,691||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31734)||1999 JT71|| align=right|13,4|| align=right|3,057|| align=right|0,070|| align=right|9,51|| align=right|5,343||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31735)||1999 JJ72|| align=right|12,3|| align=right|3,001|| align=right|0,020|| align=right|13,23|| align=right|5,198||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31736)||1999 JR73|| align=right|13,9|| align=right|3,000|| align=right|0,111|| align=right|10,24|| align=right|5,196||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31737)||1999 JT75|| align=right|14,1|| align=right|2,376|| align=right|0,078|| align=right|6,01|| align=right|3,662||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31738)||1999 JC77|| align=right|13,2|| align=right|3,152|| align=right|0,103|| align=right|16,57|| align=right|5,594||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31739)||1999 JE77|| align=right|14,0|| align=right|2,994|| align=right|0,082|| align=right|10,44|| align=right|5,181||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31740)||1999 JW77|| align=right|13,9|| align=right|3,069|| align=right|0,066|| align=right|10,36|| align=right|5,374||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31741)||1999 JG78|| align=right|13,6|| align=right|2,582|| align=right|0,204|| align=right|14,52|| align=right|4,149||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31742)||1999 JA79|| align=right|13,9|| align=right|2,646|| align=right|0,148|| align=right|14,97|| align=right|4,302||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31743)||1999 JK79|| align=right|12,2|| align=right|3,163|| align=right|0,083|| align=right|10,45|| align=right|5,624||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31744)||1999 JN79|| align=right|14,6|| align=right|2,758|| align=right|0,089|| align=right|8,59|| align=right|4,581||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31745)||1999 JN82|| align=right|13,4|| align=right|3,074|| align=right|0,058|| align=right|10,62|| align=right|5,389||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31746)||1999 JP82|| align=right|13,8|| align=right|2,994|| align=right|0,091|| align=right|12,08|| align=right|5,179||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31747)||1999 JD83|| align=right|13,5|| align=right|3,084|| align=right|0,175|| align=right|9,16|| align=right|5,415||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31748)||1999 JG83|| align=right|13,1|| align=right|3,174|| align=right|0,127|| align=right|12,39|| align=right|5,654||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31749)||1999 JV83|| align=right|13,6|| align=right|3,148|| align=right|0,193|| align=right|15,37|| align=right|5,584||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31750)||1999 JQ84|| align=right|14,0|| align=right|2,688|| align=right|0,260|| align=right|15,67|| align=right|4,407||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov